Ruxandra Sireteanu se poate referi la:

 Ruxandra Sireteanu-Constantinescu, fiziciană română din Germania
 Ruxandra Sireteanu (actriță), actriță română